Bradyrhizobium diazoefficiens — бактерия из рода Bradyrhizobium. Типовые штаммы: 3I1B110, ACCC 15034, BCRC 13528, CCRC 13528, CCT 4249, CNPSo 46, IAM 13628, IFO 14792, JCM 10833, NBRC 14792, NIFTAL 102, NRRL B-4361, NRRL B-4450, R-12974, SEMIA 5032, TAL 102, TISTR 339 , USDA 110.

Примечания 

Bradyrhizobium